De Belgische Gouden Schoen 2018 werd op 16 januari 2019 uitgereikt. Het was de 65e keer dat de voetbaltrofee voor de beste speler in de Belgische competitie werd uitgedeeld. Hans Vanaken van Club Brugge won de prijs voor de eerste keer. Hij ontving de Gouden Schoen uit handen van Dries Mertens.

De Gouden Schoen voor beste Belgische voetbalster ging naar Tessa Wullaert van Manchester City.

Het gala werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Maarten Breckx, Birgit Van Mol en Niels Destadsbader.

Uitslag

Mannen

Vrouwen

Nevenprijzen

Goal van het Jaar

Trainer van het Jaar

Doelman van het Jaar

Belofte van het Jaar

Beste Belg in het buitenland

Referenties
 

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 2018